Amphoe Mueang Sing Buri (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) der Provinz Sing Buri. Die Provinz Sing Buri liegt in der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Die Provinz Sing Buri liegt in der Zentralregion von Thailand.

Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe In Buri der Provinz Sing Buri, Amphoe Tha Wung der Provinz Lop Buri, sowie die Amphoe Phrom Buri, Tha Chang, Khai Bang Rachan und Bang Rachan wiederum aus der Provinz Sing Buri.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Sing Buri ist in acht Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 58 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Sing Buri (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Bang Phutsa und den Teilen der Tambon Bang Man, Muang Mu, Ton Pho, Bang Krabue.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Bang Man (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Man.
 Phok Ruam (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Phok Ruam.
 Muang Mu (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Muang Mu.
 Hua Phai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hua Phai.
 Ton Pho (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Ton Pho.
 Chaksi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Chaksi.
 Bang Krabue (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Bang Krabue.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Sing Buri von amphoe.com (in Thai)

Mueang Sing Buri